Зелевинский, Андрей Владленович (1953—2013) — советский и американский математик.
 Зелевинский, Владимир Григорьевич (род. 1937) — советский и американский физик.